Grylls ist der Familienname folgender Personen:

 Bear Grylls (* 1974), britischer Dokumentarfilmer, Abenteurer, TV-Moderator, Autor
 David Grylls (* 1957), US-amerikanischer Radrennfahrer